Luke Campbell (ur. 1979) − australijski siatkarz
 Luke Campbell (ur. 1987) − angielski bokser, mistrz olimpijski, medalista mistrzostwświata i Europy
 Luke Campbell (ur. 1994) − niemiecki lekkoatleta, płotkarz